Laveline kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Laveline-du-Houx, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Laveline-devant-Bruyères, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Ban-de-Laveline, departementet Vosges i regionen Grand Est,